«Донки Конг» () — предстоящий полнометражный анимационный фильм, который будет разработан студией Illumination и Nintendo. Сет Роген повторит свою роль Донки Конга. Дистрибьютором выступит Universal Pictures.

Роли озвучивали 
Сет Роген — Донки Конг

Также в мультфильме появятся и другие персонажи серии Donkey Kong, которых озвучат некоторые актёры. Известно что Фред Армисен озвучил Крэнки Конга в «Братья Супер Марио в кино» так и он может озвучить персонажа в мультфильме.

Синопсис 
Синопсис будет на основе одноимённой серии игр где Донки Конг похищает девушку Марио. Но синопсис может быть и не только игры Donkey Kong, но и основанная с первой игры Donkey Kong Country о приключениях Донки Конга и его друзей, которые должны вернуть запасы бананов, украденные Королём К. Рулом и кремлингами.

Выпуск 

В 2021 году появились сообщения о начале разработки фильма-спин-оффа по мотивам серии игр «Donkey Kong», в котором Сет Роген повторит свою роль.

Премьера 
Премьера неизвестна, но в будущем Nintendo Direct скажет когда выйдет мультфильм. Также мультфильм выпустят в стриминговом сервисе Peacock и на Netflix.

Примечания 

Компьютерные анимационные фильмы США
Компьютерные анимационные фильмы Японии
Мультфильмы США 2020-х годов
Полнометражные мультфильмы США
Полнометражные мультфильмы Японии
Donkey Kong
Мультфильмы Illumination
Экранизации компьютерных игр